La Selve (Aveyron), comuna francesa de Aveyron
 La Selve (Aisne), comuna francesa de Aisne
 Gaja-la-Selve, comuna francesa de Aude